Margherita di Francia (1158-1197), figlia di Luigi VII di Francia e di Costanza di Castiglia, moglie di Enrico il Giovane, poi di Béla III d'Ungheria

 Margherita di Francia (1254-1271), figlia di Luigi IX di Francia e di Margherita di Provenza, moglie di Giovanni I di Brabante

 Margherita di Francia (1279-1318), figlia di Filippo III di Francia, regina consorte d'Inghilterra, seconda moglie di Edoardo I

 Margherita di Francia (1288-1294), figlia di Filippo IV di Francia e di Giovanna di Navarra

 Margherita di Francia, o Margherita I di Borgogna (1310-1382), figlia di Filippo V e di Giovanna di Borgogna, moglie di Luigi I di Fiandra

 Margherita di Francia (1347-1352), figlia di Giovanni II e di Bona di Lussemburgo

 Margherita di Francia (1492-1549) o Margherita d'Angoulême

 Margherita di Francia o Margherita di Valois (1523-1574), figlia di Francesco I, moglie di Emanuele Filiberto I di Savoia

 Margherita di Francia o Margherita di Valois, detta "regina Margot" (1553-1615), figlia di Enrico II di Francia e di Caterina de Medici, moglie di Enrico IV di Francia